Chliborobne (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chliborobne (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Chliborobne (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy